

Patronyme 
 

 Joseph-Marie Quérard (1797-1865), bibliographe français ;
 Estelle Quérard (1979-), joueuse française de volley-ball.